Bedford Vehicles — производитель грузовиков в Соединенном Королевстве, который производила коммерческие автомобили с 1932 по 1986 год и была ведущим производителем грузовиков в отрасли. Он принадлежал General Motors, как коммерческая дочерняя компания Vauxhall Motors.

Несмотря на то, что они были относительно популярны в 1930—1970-х годах, в 1980-х их модели были очень устаревшими, поэтому, чтобы не стать банкротом, General Motors решила продать компанию, а не закрыть её. Завод в Bedford, производивший легкие фургоны, был реорганизован в совместное предприятие с Isuzu и переименован в IBC Vehicles, а завод по производству тяжелых грузовиков, проданный David Brown, был преобразован в AWD Trucks.

История 
До 1925 года General Motors собирала грузовики в Соединенном Королевстве с деталями, поставляемыми из Канады, что позволяло им иметь более низкие налоги и, таким образом, иметь возможность массового производства автомобилей в стране, хотя объём производства в то время был не таким большим.

Приобретя в то время Vauxhall Motors, GM решила объединить эти заводы в подразделения по производству легковых и коммерческих автомобилей. Таким образом, завод, производивший эти грузовики в Хендоне, был переведен на новый завод, построенный в Лутон. Первые модели компании были построены в 1929 году под названием «Bedford Chevrolet», однако через некоторое время от имени Шевроле отказались.

Модели компании быстро стали очень популярными, вероятно, из-за того, что их двигатели имели большую мощность, чем их конкуренты, из-за их двигателей, разработанных в Америке.

Во время Второй мировой войны производство гражданских автомобилей прекратилось, и Bedford сосредоточился только на производстве военных грузовиков, однако, когда война закончилась, производство гражданских грузовиков возобновилось, и в 1950-х годах были произведены новые модели.

В 1960-х годах были представлены новые модели, и к тому времени компания экспортировала автомобили в 29 стран и была очень популярна по сравнению с конкурентами Leyland Motors или Commer.

В течение 1970-х годов популярность моделей Bedford медленно снижалась, поскольку к тому времени они сильно устарели и не подвергались какой-либо серьёзной модернизации, и это снижение только увеличивалось в течение 1980-х годов, когда на рынок Великобритании приходили иностранные производители. К тому времени единственными моделями компании были Bedford HA, Bedford TJ, Bedford TK, Bedford TL, Bedford CF, Bedford Midi и Bedford Rascal, большинство из них сильно устарели, но продажи на экспортных рынках все ещё были относительно хорошими, поэтому компания оставались относительно прибыльными.

General Motors увидела, что компания рано или поздно обанкротится и будет вынуждена закрыться, поэтому, чтобы избежать этого, решила продать компанию, а заводы, производившие легкие фургоны, были реорганизованы в совместное предприятие с Isuzu и реорганизованы. назван IBC Vehicles, а заводы по производству тяжелых грузовиков продаются David Brown для преобразования в AWD Trucks.

В 1998 году General Motors вывела Isuzu из партнерства IBC Vehicles и переименовала компанию в GMM Manufacturing Luton. Когда Opel и Vauxhall были проданы Stellantis, завод GMM Manufacturing Luton также был продан Stellantis и с 2021 года все ещё работает.

AWD Trucks был продан Marshall Aerospace в 1992 году. Все модели компании были сняты с производства, за исключением грузовика Bedford TJ, который был очень популярен на экспортных рынках, но его сняли с производства в 1998 году, и Marshall Aerospace прекратила все свои автомобильные ассоциации. В настоящее время General Motors не имеет завода по производству грузовых автомобилей в Европе.

Модели 
 Bedford Six
 Bedford HC
 Bedford M-Series
 Bedford O-Series
 Bedford QL
 Bedford S-Type
 Bedford CA
 Bedford TA
 Bedford TK
 Bedford HA
 Bedford CF
 Bedford TJ
 Bedford TL
 Bedford Midi
 Bedford Rascal
 Bedford Chevette
 Bedford Astramax
 Bedford RL

Ссылки 
 Bedford Portugal blog
 Dormobile Owners Club
 Bedford CF
 Bedford Midivan Owners Club (archived, 12 Oct 2006)
 History of Bedford trucks

Автомобилестроительные компании Великобритании